Forsbacka (Gävle), een plaats in de gemeente Gävle in het landschap Gästrikland en de provincie Gävleborgs län in Zweden
 Forsbacka (Karlshamn), een plaats in de gemeente Karlshamn in het landschap Blekinge en de provincie Blekinge län in Zweden
 Forsbacka (Söderhamn), een plaats in de gemeente Söderhamn in het landschap Hälsingland en de provincie Gävleborgs län in Zweden